Ирина Полетаева:
 Полетаева, Ирина Алексеевна (род. 2004) — российская кёрлингистка, финалистка Кубка России 2019 года.
 Полетаева, Ирина Анатольевна (род. 1982) — российская спортсменка, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, ЗМС России.